In 1973/74 werd de achttiende editie van het Marokkaans voetbalkampioenschap gespeeld voor voetbalclubs uit Marokko. De competitie werd georganiseerd door de FRMF en werd gespeeld van december 1973 tot juni 1974. Raja de Beni Mellal werd kampioen. Voor het tweede jaar op rij degradeerde de regerende kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Botola Maroc Telecom
Competitievoetbal 1972/73